Classe Erebus – classe di batterie galleggianti della Royal Navy
Classe Erebus – classe di monitori della Royal Navy